Dieter Hoeneß – dirigente sportivo ed ex calciatore tedesco
 Sebastian Hoeneß – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Uli Hoeneß – dirigente sportivo ed ex calciatore tedesco